William McLane est un nom pouvant désigner:

 (1819-1906), pionnier et homme politique du territoire de Washington
 (1947-2010), homme politique américain de la Pennsylvanie

Voir aussi

McLane, William